Il torneo a squadre maschile di tennistavolo si è svolto dal 12 al 17 agosto 2016 al Riocentro di Rio de Janeiro.

Programma

Teste di serie

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 

Squadre M